

Białoruś 
Знаменка
 Znamienka – wieś w rejonie brzeskim obwodu brzeskiego
 Znamienka – wieś w rejonie żytkowickim obwodu homelskiego
 Znamienka – wieś w rejonie osipowickim obwodu mohylewskiego
 Znamienka (Padonki) – wieś w rejonie łohojskim obwodu mińskiego

Rosja 
Знаменка
 Znamienka – posiadłość szlachecka z XVII w., rokokowy zespół pałacowo-parkowy w Peterhofie
 Znamienka – ulica w Moskwie (Chamowniki, Arbat)
 Znamienka – miasteczko w rejon jarański obwodu kirowskiego
 Znamienka – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie orłowskim
 Znamienka – przysiółek (osiedle typu miejskiego) w nadkubańskim rejonie  Karaczajo-Czerkiesji
 Znamienka – wieś w rejonie minusińskim  Kraju Krasnojarskiego
 Znamienka – wieś w Kraju Nadmorskim
 Znamienka – wieś w rejonie bogatowskim obwodu samarskiego
 Znamienka – wieś w rejonie jełchowskim obwodu samarskiego
 Znamienka – wieś w rejonie ugrańskim obwodu smoleńskiego
 Znamienka – osiedle typu miejskiego, centrum administracyjne rejonu znamieńskiego w obwodzie tambowskim
 Znamienka – wieś w rejonie bogradzkim Chakasji

Zobacz też 
 Znamianka – (ukr. Знам'янка, ros. Знаменка) – miasto na Ukrainie w obwodzie kirowohradzkim
 Saryg-Siep (dawniej: Znamienka) – wieś w rosyjskiej autonomicznej republice Tuwy
 Znamienskoje – wieś w Rosji, w obwodzie orłowskim, ośrodek administracyjny  rejonu znamieńskiego

Linki zewnętrzne